

Patronyme
 Cody Doucette (1984 - ) est un joueur de hockey sur glace.
 Jeff Doucette (1947 - ) est un acteur américain.
 John Doucette (1921 - 1994) est un acteur américain.
  (1972-), musicien américain (Matchbox Twenty).

Faune et flore
 Doucette est le nom vernaculaire d'une plante annuelle (Valerianella locusta) de la famille des Valerianaceae qui est consommée en salade.
 Doucette est le nom vernaculaire d'un papillon (Apamea lithoxylaea) de la famille des Noctuidae.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 

Homonymie de patronyme